La saison 2021-2022 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la .

DEL 
La saison commence le  et se termine le . Les séries éliminatoires débutent en  mars et se terminent au plus tard en  . C'est la première saison avec une équipe reléguée.

Saison Régulière 
La saison 2021-2022 est composée de 15 clubs, les quatorze de la saison précédente et le champion de DEL2, Bietigheim Steelers. Tous les clubs de la pré-saison ont déposé une licence.

Classement 

 Si le champion de DEL2 n'obtient pas de licence en DEL, le  reste en première division.

Résultats 
Aller

Retour

Séries éliminatoires

Tour préliminaire 
Le tour préliminaire se déroule le 5,7 et 8 avril 2022 au meilleur des trois matchs.

Kölner Haie - ERC Ingolstadt

Nürnberg Ice Tigers - Düsseldorfer EG

Tableau final 
Le tournoi final se déroule au meilleur des sept rencontres.

Résultats

Quarts de finale 
Les quarts de finale se déroulent les 10, 12, 14, 16 et 18 avril 2022 au meilleur des cinq matchs.

Eisbären Berlin - Kölner Haie

EHC Munich - Düsseldorfer EG

Grizzlys Wolfsbourg - Fischtown Pinguins Bremerhaven

Straubing Tigers - Adler Mannheim

Demi-finales 
Les demi-finales se déroulent les 20, 22, 24, 26 et 28 avril 2022 au meilleur des cinq matchs.

Eisbären Berlin - Adler Mannheim

EHC Munich - Grizzlys Wolfsbourg

Finale 

La série finale se déroule le 29 avril et les , 2 et 4 mai 2022 au meilleur des cinq matchs.

DEL2 
La saison 2021-2022 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace D2 depuis la création de la .
La saison commence le  et se termine en . Les séries éliminatoires débutent en  mars et se terminent au plus tard en  .

Modus 
Les 14 équipes jouent un double tour (52 matchs chacune). Les huit premières équipes se qualifient directement pour les quarts de finale des barrages, qui se jouent au meilleur des sept. Les demi-finales et la finale devraient se dérouler dans le meilleur des cinq modes. Pour les équipes aux places 9 et 10, la saison se termine après le tour principal. Les équipes classées 11 à 14 jouent une ligue reléguée dans les play-down au format best-of-sept.

Saison régulière

Classement

Résultats 

Aller

Retour

Séries éliminatoires

Tour préliminaire 
Le tour préliminaire se déroule le 9,11 et 13 mars 2022 au meilleur des trois matchs.

Play-off

Résultats 
Quarts de finale

Demi-finales

Finales

Play-downs

Résultats 
Premier tour

Le tour préliminaire se déroule le 16., 18., 20., 22., 25, et 27 mars 2022 au meilleur des trois matchs.

Deuxième tour

Le tour préliminaire se déroule le 1., 3., 5., 8., 10, 12 et 14 avril 2022 au meilleur des trois matchs.

Notes et références

Notes

Références 

2021-2022
Hockey sur glace
Allemagne